Baltimore poate fi:

 Baltimore, oraș din statul Maryland al Statelor Unite ale Americii
 Comitatul Baltimore, Maryland, unul din cele 23 de comitate ale statului american Maryland
 David Baltimore, biolog molecular și virusolog virusolog de origine americană
 Clasificare Baltimore